Sant'Antuono ima više značenja:
 Sant'Antuono, Avellino
 Sant'Antuono, Salerno